Until the End of Time () может означать:

 Until the End of Time — третий посмертный студийный альбом американского рэпера Тупака Шакура.
 «Until the End of Time» — первый сингл с одноимённого альбома.
 «Until the End of Time» — сингл американского певца Джастина Тимберлейка из его второго студийного альбома, FutureSex/LoveSounds.